Алекса́ндр Щёголев: Щёголев, Александр Васильевич (1934—2011) — Герой Социалистического Труда.
 Щёголев, Александр Геннадиевич (род. 1961) — российский писатель−фантаст.
 Щёголев, Александр Евгеньевич (род. 1972) — российский футболист, тренер.
 Щёголев, Александр Иванович (1913—1988) — советский театральный актёр, народный артист СССР.
 Щёголев, Александр Иванович (врач) (1813—1874) — русский врач, автор ряда трудов по медицине.
 Щёголев, Александр Петрович (1832—1914) — генерал-майор, герой Крымской войны.
 Щёголев, Александр Романович (род. 2002) — российский пловец, чемпион Европы.

Примечания